Hoover steht für:

 Hoover (Alabama), Stadt in USA
 Hoover (Seehund), geboren 1971

Unternehmen:
 Hoover (Haushaltsgerätehersteller), ehemaliges Unternehmen für Reinigungsgeräte
 Hoover (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Hoover (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Lokomotiven:
 Hoover, Spitzname der BR-Klasse 50

Siehe auch:
 Hoover Dam, Talsperre auf der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Nevada und Arizona
 Hoover-Sound, Synthesizergeräusch bzw. -instrument
 Hoover Institution (Hoover Institution on War, Revolution, and Peace), Think Tank an der Stanford University
 J. Edgar Hoover Building in Washington D.C., Hauptquartier des Federal Bureau of Investigation
 Huwer